Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Rik De Voest che ha battuto in finale Amer Delić 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Assente
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Rik De Voest (Campione)

 Robert Kendrick (primo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Jesse Witten (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2006